Барце́вич — фамилия. Известные носители:
 Барцевич, Владимир Петрович (1887—1920) — русский военачальник, полковник Генерального штаба, участник Первой мировой войны и Белого движения.
 Барцевич, Станислав Карлович (1858—1929) — польский скрипач и музыкальный педагог.